

Прізвище 
Бабушкін — російське прізвище. Жіноча форма — Бабушкіна.

Відомі носії
 Бабушкін Анатолій Іванович (1932) — український фахівець у галузі літакобудування
 Бабушкін Борис Майович (1954) — український поет.
 Бабушкін Василь Степанович (1928—1992) — кримінальний авторитет, злодій в законі на прізвисько «Вася Бріліант».
 Бабушкін Володимир Олексійович — радянський футбольний арбітр. Суддя всесоюзної категорії (1965), почесний суддя зі спорту (1978).
 Бабушкін Володимир — український композитор, гітарист, учасник дуету Ptakh Jung.
 Бабушкін Іван Васильович (1873—1906) — революціонер-більшовик, один з соратників В. І. Леніна.
 Бабушкін Михайло Сергійович (1893—1938) — полярний льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Бабушкін Сергій В'ячеславович (1947) — радянський та український архітектор, колишній головний архітектор Києва.
 Бабушкін Юхим Андріанович (1881—1927) — революціонер-більшовик, голова Кокандської ради депутатів.
 Бабушкін Яків Зіновійович (1907—?) — радянський графік, оформлювач, режисер, художник кіно.

Жінки 
 Бабушкіна Олеся Олександрівна (1989) — білоруська гімнастка, олімпійська медалістка.

Топонім 

 Бабушкін — колишнє місто, в 1960 році включене в межу м. Москви.
 Бабушкін — місто в Росії, Республіка Бурятія.

Російські прізвища